Улица Матюше́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память об одном из руководителей восстания на броненосце «Потёмкин» Афанасии Николаевиче Матюшенко (1879—1907).

Россия 
 Улица Матюшенко — улица в Астрахани.
 Улица Матюшенко — вариант названия переулка Матюшенко в Санкт-Петербурге.

Крым
 Улица Матюшенко — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Матюшенко — улица в Одессе.
 Улица Матюшенко — улица в Харькове.
 Улица Матюшенко — улица в городе Сумы.